A Vésper foi uma companhia telefônica criada no Rio de Janeirohttps://www.estadao.com.br/noticias/geral,vesper-lanca-telefone-fixo-portatil-e-pre-pago,20011031p57232 e que inicialmente operou sob o nome "Canbrás". Atualmente é parte do Grupo Embratel, após aquisição ocorrida em 2003.

História 
O primeiro presidente da Vésper foi Geraldo Garbi, ex-presidente da Telepar e ex-diretor da Telebrás.

Em maio de 1999 um consórcio venceu o leilão para implantar uma empresa que iria concorrer no segmento de telefonia fixa com a Telefônica no estado de São Paulo, empresa esta que se chamaria inicialmente de "Megatel". O prazo para a implantação da empresa em São Paulo era até 31 de dezembro de 1999.

Os acionistas da Megatel incluíam a Velocom (um consórcio baseado em Denver, Colorado, EUA), a Qualcomm (grande fabricante de aparelhos celulares e detentora das patentes da tecnologia CDMA) e a Bell Canada International. A primeira diretoria incluía Virgílio Freire (então presidente da Lucent no Brasil), Gilles Leclerc (funcionário da Bell Canada nomeado como chefe de operações) e Abel Rochinha (diretor financeiro estatutário). A Megatel também tinha em seu quadro de funcionários o renomado maitre Paulo Donizeti Bellan, que era responsável pelos serviços de eventos e catering da empresa e é ex-maitre da CBPO (do grupo Odebrecht) e do Caesar's Park Hotel de São Paulo.

Em dezembro do mesmo ano, apenas 247 dias após o início da empresa e já operando sob o nome Vésper, a equipe lançou suas operações em 29 cidades, operando com 800 funcionários, um centro de atendimento em Macaé e outro em Campinas, uma sede em São Paulo, uma frota de 100 veículos, um centro de logística, um quadro de vendedores, sete centrais telefônicas e 105 torres de transmissão, que cobriam mais da metade do território do Estado. A fim de ampliar o seu alcance, a Vésper negociou e assinou com a Lucent americana um empréstimo de 700 milhões de dólares a ser usado na aquisição de torres, equipamentos, centrais telefônicas, sistemas de energia e outros equipamentos.

Em junho de 2000 os acionistas decidiram unificar as duas empresas - a Vésper Rio de Janeiro e a Vésper São Paulo - sob uma única diretoria. Virgílio Freire foi escolhido para presidir a empresa, Gilles Leclerc foi mantido como chefe oficial de operações, Robert Birch foi apontado como chefe financeiro e Francisco Neves foi apontado como diretor estatutário para as áreas de administração, logística e estratégia. Em janeiro de 2001 a Vésper já contava com 500.000 clientes, havia investido cerca de 1,5 bilhão de dólares e atendia em 80 cidades de 17 estados do Brasil, de São Paulo ao Amapá, além de contar com 25 centrais telefônicas e 800 torres de transmissão.

Em dezembro de 2003 o Grupo Embratel levou a público as informações sobre a aquisição da Vésper S/A e da Vésper São Paulo S/A, e o serviço passou a operar sob o nome de "Embratel Livre".

Embratel
Empresas de telecomunicações extintas do Brasil
Empresas fundadas em 1999
Empresas extintas em 2003